Erdélyi Mária (Ernesztina) (1910–1994) Erdélyi Mici néven színésznő
Erdélyi Mária (1929–1980) Oláhné, matematikus, tanár, a neveléstudomány kandidátusa, asszonyneve: Oláh Miklósné
Erdélyi Mária (1943–) erdélyi születésű színésznő, névváltozata: Erdélyi Mari, születési neve: Schüle Mária, férjezett neve utáni magyarosított neve még a főiskolán: Gyenge Mária
Erdélyi Mária (1944–2005) Csizmaziáné, dalszövegíró, asszonyneve: Csizmazia Jánosné
Erdélyi Mária (Judit) (1945–) Pintérné, pszichológus